Glimm ist der Familienname folgender Personen:

 James Glimm (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker
 Werner Glimm (* 1886), deutscher Eishockeyspieler